Sredozemske igre 2013 (uradno XVII Sredozemske igre) so se odvijale v Mersinu v Turčiji med 20. in 30. junijem 2013. Na njih so nastopali športniki iz 24 držav, ki so se pomerili v 27 športih in 264 disciplinah.

Medalje po državah

Zunanje povezave 
 

2013 v športu
Športne prireditve v Turčiji